Archdale bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Archdale (New York), im Washington County
 Archdale (Cleveland County, North Carolina)
 Archdale (Randolph County, North Carolina)
 Archdale (Dorchester County, South Carolina)
 Archdale (Sumter County, South Carolina)
 Archdale County, Verwaltungseinheit in North Carolina

Archdale ist der Familienname folgender Personen:

 John Archdale, englischer Politiker; Gouverneur der Province of Carolina

Sonstiges:
 Archdale Meadows Airport, Airport im Washington County, New York
 Archdale Creek, Fließgewässer im Custer County, Montana